La J.League Division 2 2002 è stata la quarta edizione della J.League Division 2.

Risultati

Classifica finale

Collegamenti esterni

Calcio nel 2002
2002